Alejandro Goic Karmelic
Alejandro Goic Jerez
Alejandro Goic Goic